El Hormiguero () kan syfta på:

 El Hormiguero, ett spanskt TV-program

Geografi

Mexiko 

 El Hormiguero, Tabasco, Nacajuca, 
 El Hormiguero, Chihuahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar